Nom patronymique parfois issu du prénom Valery / Valéry, mais plus fréquemment il est dans le midi une « latinisation » de  en Valéry. Il est également la francisation du corse et de l'italien  et Valerio, portés comme nom de famille.

Patronyme 

 Cécile Valéry, chanteuse française ;
 Paul Valéry (1871-1945), écrivain français ;
 Antoine Valéry (1789-1847), écrivain français ;
 Édouard Valéry (1924-2010), résistant français de la Résistance intérieure ;
 François Valéry (1954-), chanteur français ;
 Francis Valéry (1955-), écrivain, compositeur, artiste multimédia français ;
 Jean Valéry (1762-1855), homme politique français ;
Odette Valéry (1880 ou 1883–?), danseuse italienne d'origine grecque

Patronymes dérivés

Patronymes issus de Walaric
 Valery (Picardie, Normandie)
 Valeric (nom disparu au début du  )
 Walery (nord)
 Vaury (Cf. Saint-Vaury)
 Gallery (Normandie du sud, Maine..) 
 Galery (Cantal, Normandie du sud, Maine..)
 Galéry (Cantal.. )
NB: les formes avec /g/ ont une phonétique de type « francienne » ou de type occitan. C'est-à-dire résolution de /w/ germanique en /gw/ puis /g/.

Patronymes issus de Valerius 
 Valéry - Valérie (sud de la France)
 
 
  (Cf. )

Toponymie 

 Saint-Valery-sur-Somme, commune de la Somme
 Saint-Valery-en-Caux, commune de la Seine-Maritime  
 Saint-Valery, commune de l'Oise

Divers 
 Lycée Paul-Valéry dans le  de Paris.
 Université Paul-Valéry à Montpellier.

Voir aussi 
 
 

Patronyme corse
Patronyme occitan
Patronyme francoprovençal